Michael Larsen (schrijver), Deens schrijver
 Michael Larsen (1969), Deens voetballer
 Michael Larsen (1980), Deens voetballer
 Michael Larsen (1983), Deens voetballer
 Michael Larsen (zanger), Duits zanger
 Michael Jeffrey Larsen, Amerikaans wiskundige
 Michael Larsen beter bekend als Eyedea, Amerikaans rapper